Nienhagen (Detmold), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Nienhagen (Holtemme), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Nienhagen (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Nienhagen (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Nienhagen (Staufenberg), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen